De Beker van Oostenrijk 2010/11 was de 77ste editie van dit voetbaltoernooi in Oostenrijk. Het toernooi begon op 23 juli 2010 met de voorronde en eindigde met de finale op 29 mei 2011. Titelhouder was SK Sturm Graz. Het toernooi werd gewonnen door SV Ried.

Voorronde
De loting voor de voorronde vond plaats 7 juli 2010.

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|23 juli 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|24 juli 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|25 juli 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|27 juli 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|30 juli 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|31 juli 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|1 augustus 2010

|}

Eerste ronde
De loting voor de Eerste ronde vond plaats op 3 augustus 2010.

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|12 augustus 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|13 augustus 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|14 augustus 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|15 augustus 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|17 augustus 2010

|}

Tweede ronde

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|16 september 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|17 september 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|18 september 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|19 september 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|20 september 2010

|}

Derde ronde

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|9 november 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#FFCCCC"|10 november 2010

|}

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Zie ook
Bundesliga (Oostenrijk) 2010/11
Oostenrijks voetbalelftal in 2010
Oostenrijks voetbalelftal in 2011

Externe links
  Officiële website

Bekervoetbal 2010/11
2011